Het Griekse woord sophia (σοφία), betekent wijsheid. Het kan verwijzen naar:

Geografie
Sofia (stad), de hoofdstad van Bulgarije
Sofia (oblast), een oblast in Bulgarije, exclusief de hoofdstad
Sofia-Hoofdstad, een oblast in Bulgarije, inclusief de hoofdstad
Sofia (regio), Madagaskar
Sofia (rivier), Madagaskar

Voornaam
Sofia (voornaam), een meisjesnaam
Sofia (zangeres), Portugese zangeres

Overige
Sofia (geslacht), geslacht van kevers
Sofia (metrostation), gepland station in de Zweedse stad Stockholm
Sofia (nummer), nummer van de Spaanse singer-songwriter Álvaro Soler
SOFIA (observatorium), Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, een telescoop in een omgebouwde Boeing 747SP
Sofia (studentenvereniging), rechtenstudenten in Antwerpen
Sofiakathedraal (doorverwijspagina)

Zie ook 
 Sophia (doorverwijspagina)
 Sofie (doorverwijspagina)